Miejscowości w USA:
 Wylie – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
Gminy w USA:
 Wylie (ang. Wylie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake
Skrótowa nazwa transliteracji języka tybetańskiego zaprezentowanej przez tybetologa Turrella Wyliego (1927 – 1984):
 Wylie